Kopete est un logiciel libre client de messagerie instantanée multiprotocole permettant de se connecter entre autres à Jabber, ICQ/AIM, Yahoo! Messenger et .NET Messenger Service. Kopete (prononcez /ko.pe.te/ (kopété)) fait partie du projet KDE et est disponible pour les systèmes d'exploitation Linux et BSD.

Kopete supporte une bonne partie des fonctionnalités des différents protocoles existants et s'intègre très bien dans l'environnement KDE, en particulier avec Kontact.

Kopete supporte depuis la version 0.11 les webcams .NET Messenger Service et les émoticônes MSN6 (personnalisées).

Protocoles 
Kopete supporte les protocoles suivants :
 AOL Instant Messenger
 Apple Bonjour
 Gadu-Gadu
 ICQ
 Lotus Sametime
 Messenger Spam
 Windows Live Messenger (.NET Messenger Service)
 Novell GroupWise
 QQ
 Skype
 SMS
 Xfire
 XMPP (y compris le chat Facebook et Google Talk)
 Yahoo! Messenger

Fonctionnalités 

 Groupement des messages dans une seule fenêtre avec onglets
 Possibilité de se connecter à plusieurs comptes en même temps, même sur des réseaux différents
 Pseudonymes changeables pour les contacts
 Groupement de différents contacts étant une seule et même personne en un méta-contact
 Notifications paramétrables pour les méta-contacts [
 Intégration à KAddressBook et KMail.
 Journalisation des conversations.
 Personnalisation de l'apparence des conversations via XSL et CSS.
 Émoticônes personnelles supportées.
 Support des webcams (MSN et Yahoo! messenger).
 Correction orthographique à la volée.
 Support de modules, dont de nombreux présents par défaut : auto-remplacement, statut de connexion, notes de contact, cryptographie, surlignement, historique, inclusion d'expression LaTeX, mise en état « absent » automatique si inactivité, notification du morceau en cours d'écoute, statistiques, effets de texte, traducteur automatique, présence web.

Copies d'écran

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 KMess
 Pidgin
 Adium
 Miranda IM

Liens externes 
  Site officiel

Logiciel de messagerie instantanée
Logiciel KDE
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix
Logiciel libre sous licence GPL
Client IRC
Client SILC
Client XMPP
Client multi-protocoles